Termin  ima više značenja.
 S-Adenozil metionin
 Lijaza fotoprodukta spora, enzim